Baji Rao of Bajirao kan verwijzen naar:

Baji Rao I, peshwa van het Maratharijk in India (1720 - 1740);
Balaji Baji Rao, peshwa van het Maratharijk (1740 - 1761), zoon van de laatste;
Baji Rao II, peshwa van het Maratharijk (1796 - 1818).